
Termin -{STRP}- ima više značenja.

 Polimorfizam kratkog tandemnog ponavljanja
 Strp (naselje), naselje u Crnoj Gori